Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1908 probíhala v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1908 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni pět tenistek z Velké Británie. Turnaj se hrál na dva vítězné sety. Obhájkyní zlaté medaile z před osmi let byla Britka Charlotte Cooperová, která však do turnaje nezasáhla.

Na olympiádě měl premiéru halový turnaj, včetně ženského singlu. Odehrál se o dva měsíce dříve na dřevěné palubovce v Queen's Clubu.

Olympijský turnaj 
Olympijskou vítězkou se stala Dorothea Chambersová, která ve finále zdolala Doru Boothbyovou poměrem 6–1 a 6–4. Zápas o třetí místo přesto nebyl odehrán a bronzovou medaili obdržela Joan Winchová.

Vzhledem k uplatnění vyřazovacího systému nevyhrály stříbrná Boothbyová i bronzová Winchová ani jeden set a nastoupily do jediného zápasu. Naopak vítězná Chambersová odehrála tři utkání, v nichž neztratila žádnou ze šesti sad. Jedinou další hráčkou, která v turnaji vyhrála zápas, se stala Mortonová, když v prvním kole vyřadila Greeneovou.

Konečné pořadí

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1908